Бахман або Бахманн — неоднозначне поняття.

Персоналії 

 Бахман — в іранському епосі напівлегендарний цар Ірану.
 Август Бахманн (1897—1923) — естонський режисер і актор.
 Аксель Бахманн (нар. 1989) — парагвайський шахіст, гросмейстер (2007).
 Альберто Бахман (1875—1963) — швейцарський скрипаль і композитор.
 Бахман Анатолій Миколайович (нар. 1935) — радянський футболіст.
 Інгеборг Бахман (1926—1973) — австрійська письменниця.
 Бахман Лев Ісаакович (1830—1896) — російський архітектор, представник еклетического напрямку.
 Людвіг Бахман (1856—1937) — німецький історик шахів; ініціатор випуску щорічника «Schachjahrbuch» (1891—1930).
 Мішель Бахман (нар. 1956) — американський політик.
 Рамона Бахман (нар. 1990) — швейцарська футболістка.
 Річард Бахман (нар. 1987) — американський хокеїст.
 Річард Бахман — один із псевдонімів Стівена Кінга.
 Роберт Бахман (нар. 1944) — швейцарський композитор і диригент.
 Тіна Бахманн (нар. 1986) — німецька біатлоністка.
 Фрідріх Бахман (1909—1982) — німецький математик
 Чарльз Бахман (1924—2017) — американський вчений в галузі комп'ютерних наук.
 Едвін Бахман (1890—1986) — американський скрипаль угорського походження.

Інші значення 

 Бахман (Бехмен, ) — іранське ім'я, пов'язане з авестійською і перською епічною традицією.
 Бахман — місто в Ірані, в провінції Фарс.
 Бахман — колишній іранський футбольний клуб
 «Бахман» — одне з оповідань Володимира Набокова.

Див. також 
 Багман — одинадцятий місяць іранського календаря.